Het FIM Wereldkampioenschap trial 2014 werd tussen 12 april en 7 september gereden, waarbij de rijders in 12 wedstrijden verdeeld over 8 locaties uitkwamen. Het WK eindigde met de achtste wereldtitel op rij voor de Spaanse rijder Toni Bou, die zijn landgenoten Adam Raga en Albert Cabestany achter zich liet. Bou slaagde er in 7 van de 12 wedstrijden te winnen, bij de andere 5 eindigde hij op de tweede plaats. Raga op zijn beurt won 4 wedstrijden, behaalde 6 keer een tweede plaats en 1 keer een derde.

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2014